9-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 20 ноября 2000 года по 5 марта 2001 года.

Участвовали 22 команды. Предварительный турнир по географическому принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала, серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17-22 места. Сыграно 294 матча, забито в общей сложности 2274 мяча.

Чемпионом России стала команда «Енисей» (Красноярск).

Предварительный этап 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Матч «Водник» (Архангельск) − «Локомотив» (Оренбург) не состоялся из-за опоздания гостей к его началу. Команде «Локомотив» (Оренбург) засчитано техническое поражение, а команде «Водник» (Архангельск), соответственно, победа.

3. С команд «Локомотив» (Оренбург) и «Динамо» (Москва) снято по 6 очков за несвоевременную уплату членских взносов.

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. С команды «Сибсельмаш» (Новосибирск) снято 6 очков за несвоевременную уплату членских взносов.

Финальный этап

Плей-офф. 
1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/8 финала. 8 и 11 февраля.

 «Саяны» (Абакан) − «Старт» (Нижний Новгород) 0:1; 3:9.
 «Волга» (Ульяновск) − СКА (Хабаровск) 2:2; 1:11.
 «Родина» (Киров) − «Сибскана» (Иркутск) 4:1; 2:8.
 «Юность» (Омск) − «Водник» (Архангельск) 2:10; 2:15.
 «Строитель» (Сыктывкар) − «Кузбасс» (Кемерово) 3:7; 1:8.
 СКА-«Зенит» (Екатеринбург) − «Ракета» (Казань) 1:4; 1:7.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Зоркий» (Красногорск) 5:2; 5:6.
 «Агрохим» (Березники) − «Енисей» (Красноярск) 2:7; 1:8.

 Игры 1/4 финала. 15 и 18 февраля.

 «Старт» (Нижний Новгород) − СКА (Хабаровск) 5:3; 1:4.
 «Сибскана» (Иркутск) − «Водник» (Архангельск) 3:4; 0:12.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Ракета» (Казань) 7:3; 3:5.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Енисей» (Красноярск) 4:3; 1:2.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 1 по 4. 22 и 25 февраля.

 СКА (Хабаровск) − «Водник» (Архангельск) 2:3; 2:6.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Енисей» (Красноярск) 4:3; 3:6.

 Финал за 1-2 место. 1 и 4 марта.

 «Енисей» (Красноярск) − «Водник» (Архангельск) 2:1; 2:3.

 Матчи за 3 − 4 места. 1 и 4 марта.

 «Кузбасс» (Кемерово) − СКА (Хабаровск) 5:1; 2:4.

 Игры за 5-8 место 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 22 и 25 февраля.

 «Сибскана» (Иркутск) − «Старт» (Нижний Новгород) 4:5; 4:5.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Ракета» (Казань) 4:1; 4:5.

 Матчи за 5 − 6 места. 1 и 4 марта.

 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Старт» (Нижний Новгород) 5:0; 2:7.

 Матч за 7 − 8 места. 1 и 4 марта.

 «Сибскана» (Иркутск) − «Ракета» (Казань) 3:1; 2:5.

Стыковые игры за 9-16 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Пообоюдному согласию все матчи «Родина» (Киров) − «Зоркий» (Красногорск) проводились в Кирове.

Финал за 17-22 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. В финальном турнире за 17-22 места командам засчитывались очки, набранные ими на предварительном этапе в играх между собой.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 
Чемпионы России
 1. «Енисей» (Красноярск) (20 игроков): Андрей Баландин (26; 46; 1), Евгений Борисюк (10; 10; 0) — Андрей Веселов (27; 0; 25), Артём Иванов (22; 0; 0), Иван Козлов (19; 0; 0), Андрей Санников (28; 0; 0), Алексей Щеглов (28; 7; 3), Виталий Ануфриенко (27; 18; 8), Сергей Бурлаков (26; 3; 3), Николай Кадакин (28; 10; 18), Вячеслав Морзовик (27; 2; 10), Юрий Першин (28; 0; 6), Анатолий Суздалев (28; 5; 6), Евгений Хвалько (25; 1; 0), Евгений Швецов (28; 3; 6), Сергей Ломанов мл. (28; 55; 8), Иван Максимов (28; 43; 21), Вадим Стасенко (23; 7; 2). В составе команды также выступали Антон Савлук (6; 0; 0), Александр Сапега (6; 1; 0).

Серебряные призёры
 2. «Водник» (Архангельск) (21 игрок): Владимир Петухов (8; −20; 0), Ильяс Хандаев (22; −47; 2) — Андрей Золотарёв (27; 4; 2), Олег Хайдаров (26; 0; 14), Денис Варлачёв (13; 1; 0), Павел Гаврилов (19; 0; 4), Игорь Коняхин (27; 2; 7), Александр Кротов (19; 1; 0), Олег Незнамов (24; 12; 4), Юрий Погребной (26; 7; 9), Дмитрий Савельев (24; 6; 3), Дмитрий Солодов (24; 4; 6), Эдуард Трифонов (25; 25; 7), Александр Тюкавин (22; 26; 13), Николай Ярович (24; 14; 23), Игорь Гапанович (25; 42; 11), Алексей Гладышев (15; 3; 3), Андрей Стук (24; 25; 9), Максим Чермных (27; 21; 24). В составе команды также выступали Александр Чернов (1; 0; 0), Юрий Радюшин (3; 0; 0).

Бронзовые призёры
 3. «Кузбасс» (Кемерово) (18 игроков): Роман Гейзель (5; 3; 0), Вячеслав Стародид (28; 66; 2) — Юрий Витухин (28; 26; 2), Михаил Добрынин (28; 0; 2), Сергей Дубинин (28; 1; 3), Дмитрий Константинов (28; 2; 0), Евгений Смолянинов (25; 0; 0), Алексей Чижов (19; 0; 0), Сергей Большаков (28; 9; 4), Сергей Васильев (28; 10; 24), Сергей Кухтинов (28; 4; 4), Марат Сыраев (26; 4; 4), Павел Тетерин (24; 2; 6), Дмитрий Щетинин (28; 6; 33), Виталий Кухтинов (28; 14; 2), Алексей Мясоедов (26; 16; 4), Сергей Тарасов (28; 32; 11), Юрий Шкурко (28; 15; 6).

 4. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (20 игроков): Олег Андрющенко (24; 58; 0) — Евгений Ватанин (16; 1; 0), Алексей Голитаров (26; 4; 0), Роман Горностаев (1; 0; 0), Константин Ерёменко (28; 6; 0), Алексей Жеребков (28; 9; 19), Фёдор Захаров (28; 15; 5), Сергей Каргаполов (28; 1; 0), Михаил Клянин (28; 13; 6), Игорь Осипов (28; 4; 8), Дмитрий Попов (28; 13; 0), Александр Прасолов (27; 2; 2), Виталий Скопинцев (28; 23; 2), Дмитрий Стариков (3; 0; 0), Евгений Стеблецов (28; 17; 5), Андрей Филиппов (28; 8; 1), Руслан Шувалов (28; 4; 30). В команде также играли вратари Сергей Бурдюхов (4; 6; 0), Владимир Шестаков (1; 2; 0) и Виктор Яшин (1; 0; 0).

 5. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Сергей Сотин (28; 77; 1) — Вячеслав Алимов (28; 0; 2), Александр Ваганов (27; 24; 7), Дмитрий Завидовский (24; 3; 6), Андрей Илюхин (16; 1; 5), Андрей Кислов (28; 4; 11), Юрий Комнацкий (23; 27; 3), Валерий Куманяев (28; 13; 1), Александр Лопатин (28; 0; 12), Александр Насонов (28; 19; 4), Дмитрий Разуваев (28; 0; 1), Вячеслав Смирнов (22; 1; 0), Михаил Танков (28; 5; 12), Олег Тимонин (28; 0; 0), Олег Чекубаш (28; 6; 13), Александр Шмидт (25; 1; 1), Михаил Шолохов (11; 0; 4). В составе команды также выступали Сергей Галич (11; 1; 0), Павел Ерохин (2; 1; 0), Павел Чучалин (2; 0; 0) и вратарь Антон Мокеев (2; 1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Андрей Санников «Енисей» (Красноярск).

 6. «Старт» (Нижний Новгород) (20 игроков): Александр Евтин (10; 10; 0), Вячеслав Рябов (24; 69; 0) — Игорь Агапов (28; 18; 1), Андрей Бегунов (26; 19; 5), Игорь Войтович (23; 3; 0), Андрей Горшенин (21; 7; 1), Николай Иевлев (14; 0; 0), Константин Клековкин (28; 5; 45), Александр Михалёв (28; 1; 7), Владислав Новожилов (28; 20; 8), Сергей Покидов (28; 26; 6), Эдуард Саксонов (27; 0; 3), Сергей Таранов (28; 18; 5), Феликс Тарасов (25; 3; 5), Дмитрий Чекулаев (20; 4; 5), Олег Чубинский (28; 0; 2), Олег Шестеров (24; 0; 0), Денис Щитов (18; 1; 0), Михаил Щитов (28; 12; 3). В составе команды также выступал Андрей Смирнов (3; 1; 0).

 7. «Ракета» (Казань) (22 игрока): Алексей Баженов (14; 29; 2), Косынчук Александр (16; 31; 0), Максим Юмин (6; 7; 0) — Андрей Афанасьев (22; 6; 4), Владимир Баздырев (26; 0; 1), Вадим Губарев (14; 2; 2), Алексей Загарских (28; 8; 23), Андрей Илюхин (7; 0; 0), Евгений Колосов (26; 13; 6), Игорь Коноплёв (25; 5; 19), Олег Кулаев (28; 27; 2), Юрий Логинов (28; 23; 4), Дмитрий Маланин (25; 6; 13), Вадим Мокин (27; 1; 0), Александр Патяшин (27; 8; 6), Валерий Савин (28; 18; 8), Дмитрий Соколов (28; 5; 8), Алексей Федосов (27; 4; 3), Сергей Харитонов (15; 8; 1), Сергей Юсупов (14; 3; 0). В составе команды также выступали Иван Угрюмов (9; 2; 0) и Сергей Чернецкий (6; 3; 0). 1 мяч в свои ворота забил Валерий Проурзин «Зоркий» (Красногорск).

 8. «Сибскана-Энергия» (Иркутск) (20 игроков): Алексей Негрун (17; 41; 0), Сергей Речкин (14; 37; 0) — Евгений Гришин (21; 18; 2), Григорий Домышев (14; 0; 0), Сергей Домышев (24; 10; 2), Василий Донских (28; 2; 0), Евгений Ерахтин (28: 12; 13), Виктор Захаров (26; 1; 10), Василий Карелин (25; 1; 1), Андрей Ковалёв (27; 6; 2), Василий Никитин (28; 1; 10), Алексей Петров (28; 0; 1), Роман Разумов (17; 5; 1), Сергей Рогулёв (28; 8; 16), Константин Савченко (28; 14; 3), Роман Ташкинов (26; 3; 0), Александр Труфанов (27; 0; 0) и Александр Шишкин (26; 10; 6). В составе команды также выступали Станислав Говорков (4; 0; 0) и Виталий Лабун (9; 0; 0).

 9. «Родина» (Киров) (23 игрока): Денис Половников (25; 77; 1) — Вячеслав Бронников (25; 34; 12), Александр Дудин (14; 3; 1), Дмитрий Евтюшин (26; 5; 7), Игорь Загоскин (25; 10; 6), Константин Зубарев (26; 9; 5), Алексей Кузнецов (18; 0; 0), Павел Курочкин (20; 0; 2), Алексей Ланских (24; 5; 5), Андрей Мороков (25; 25; 13), Евгений Перевощиков (20; 1; 0), Константин Поскрёбышев (19; 0; 0), Александр Симонов (26; 2; 11), Денис Слаутин (25; 15; 6), Дмитрий Черепанов (26; 0; 3), Сергей Шабуров (25; 21; 24). В составе команды также выступали Роман Бояринцев (12; 0; 0), Андрей Клабуков (1; 0; 0), Михаил Мохов (1; 0; 0), Андрей Хлюпин (11; 1; 1), Алексей Шихов (1; 0; 0) и вратари Дмитрий Вершинин (2; 5; 0) и Владимир Ветошкин (3; 2; 0).

 10. «Зоркий» (Красногорск) (21 игрок): Константин Кравец (8; 22; 0), Всеволод Харчев (26; 97; 1) — Александр Беликов (20; 3; 1), Андрей Блынский (26; 10; 13), Сергей Веснин (26; 0; 4), Роман Горюнов (15; 3; 0), Александр Епифанов (12; 4; 3), Максим Кошелев (26; 12; 7), Николай Кулагин (24; 20; 8), Вячеслав Манкос (26; 36; 8), Сергей Панфёров (18; 0; 0), Валерий Проурзин (26; 10; 5), Павел Реботунов (23; 2; 0), Виталий Соболев (26; 2; 0), Олег Тюкавин (26; 0; 0), Алексей Усьянцев (26; 0; 13), Алексей Чугунов (21; 3; 7). В команде также выступали Александр Баглай (1; 0; 0), Сергей Баглай (1; 0; 0), Евгений Кононеко (1; 0; 0) и Денис Шумов (4; 1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Александр Лопатин «Уральский трубник» (Первоуральск).

 11. «Саяны» (Абакан) (20 игроков): Игорь Лопухин (26; 95; 2), Андрей Тишуров (15; 21; 0) — Михаил Бральгин (24; 15; 5), Дмитрий Бутаков (26; 0; 1), Игорь Вершинин (22; 0; 0), Евгений Жаданов (26; 3; 5), Андрей Калинин (25; 13; 4), Михаил Калтыга (26; 2; 14), Иван Кунстман (26; 17; 19), Юрий Помазан (25; 5; 0), Игорь Савенков (26; 18; 9), Юрий Геннадьевич Соколов (23; 2; 4), Алексей Терентьев (25; 0; 1), Юрий Тимофеев (25; 0; 0), Сергей Фоменко (26; 26; 10), Алексей Шевченко (25; 5; 7). В команде также выступали Виталий Кондаков (2; 0; 0), Дмитрий Обухов (2; 0; 0), Сергей Родин (1; 0; 0) и Евгений Ткачук (5; 0; 0).

 12. «Строитель» (Сыктывкар) (23 игрока): Николай Захаров (11; 40; 2), Николай Зыкин (20; 77; 2) — Андрей Гресь (25; 0; 8), Сергей Дёмин (23; 0; 0), Алексей Другов (24; 22; 9), Игорь Коданёв (23; 5; 2), Сергей Конаков (26; 32; 0), Андрей Котачёв (26; 13; 13), Владимир Кузьмин (20; 0; 0), Алексей Лысак (26; 1; 0), Александр Мальцев (21; 4; 12), Алексей Попов (26; 4; 0), Сергей Хрящёв (23; 2; 10), Михаил Цывунин (26; 4; 11). В команде также выступали Руслан Исаев (9; 0; 0), Алексей Казаринов (9; 0; 0), Валентин Кинеловский (9; 0; 0), Алексей Мартынец (11; 0; 0), Руслан Нейфельд (8; 0; 1), Николай Салин (9; 0; 0), Андрей Сюткин (7; 6; 3), Алексей Устюжанин (3; 1; 0) и Алексей Чухломин (11; 2; 3).

 13. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (24 игрока): Олег Пшеничный (26; 112; 1) — Сергей Артёменко (22; 0; 3), Сергей Бессонов (26; 21; 6), Максим Блем (26; 1; 2), Дмитрий Волков (15; 0; 0), Александр Грехов (26; 3; 6), Евгений Кукс (21; 8; 0), Вячеслав Мамочкин (26; 6; 0), Юрий Никульшин (26; 9; 8), Павел Петунин (26; 0; 1), Виталий Поздняков (12; 1; 0), Евгений Свирков (26; 16; 2), Сергей Таранов (23; 0; 1), Сергей Топычканов (26; 0; 16), Евгений Яковлев (12; 7; 1). В команде также выступали Сергей Безбородов (2; 0; 0), Роман Валк (4; 0; 0), Михаил Дунаев (4; 1; 1), Леонид Жаров (6; 0; 0), Михаил Киселёв (6; 1; 0), Андрей Наумов (4; 0; 0), Максим Пономарёв (4; 0; 0), Евгений Суковин (4; 1; 4) и вратарь Павел Старовойтов (3; 3; 0).

 14. «Волга» (Ульяновск) (26 игроков): Андрей Анисимов (24; 59; 0) — Александр Баршев (24; 4; 1), Олег Батов (26; 2; 17), Алексей Владимирович Белов (26; 0; 3), Сергей Евдокимов (26; 3; 12), Дмитрий Юрьевич Козлов (26; 10; 5), Андрей Рушкин (19; 10; 2), Алексей Самойлов (24; 13; 2), Вадим Сёмкин (19; 0; 0), Николай Синьков (13; 1; 0), Игорь Уфандеев (16; 2; 1), Дмитрий Филимонов (20; 4; 4), Рамис Хабибуллин (26; 9; 1), Алексей Художилов (26; 3; 4), Денис Цыцаров (26; 9; 0). В составе команды также выступали Борис Вавилов (7; 0; 0), Андрей Кабанов (5; 0; 0), Евгений Клюкин (9; 0; 0), Денис Князев (8; 0; 0), Игорь Князев (12; 0; 1), Виталий Макаров (8; 7; 0), Андрей Макуненков (4; 3; 1), Алексей Мосягин (1; 0; 0), Максим Шурыгин (8; 0; 0) и вратари Олег Шубин (1; 2; 0) и Владимир Щепалин (5; 26; 0).

 15. «Агрохим» (Березники) (20 игроков): Эдуард Найденков (9; 38; 0), Андрей Слобожанинов (8; 24; 0), Юрий Сотников (14; 55; 0) — Константин Горностаев (25; 3; 21), Виталий Грачёв (26; 7; 5), Сергей Гуторов (25; 0; 2), Дмитрий В. Козлов (26; 16; 0), Алексей Крашенинников ((20; 1; 0), Эдуард Патрушев (26; 25; 4), Александр Пахомов (25; 4; 2), Сергей Пеньков (24; 0; 0), Валерий Савичев (17; 1; 4), Юрий Токаев (26; 0; 1), Владимир Фещенко (24; 0; 0), Сергей Александрович Фоминых (23; 1; 0), Алексей Фошин (25; 30; 13), Андрей Черкасов (26; 3; 3), Олег Шарков (26; 8; 8). В команде также выступали Константин Ёлкин (8; 0; 0) и Максим Ёлкин (9; 0; 0).

 16. «Юность» (Омск) (23 игрока): Максим Казанцев (7; 46; 1), Александр Лапотко (10; 64; 0), Максим Нужный (14; 64; 1) — Андрей Балыкин (21; 3; 7), Андрей Брагин (23; 7; 2), Роман Валк (22; 1; 3), Евгений Вихерт (13; 0; 0), Михаил Дунаев (22; 7; 4), Евгений Евстигнев (24; 10; 11), Вячеслав Затыкин (22; 6; 1), Дмитрий Карпенко (25; 0; 1), Дмитрий Лапковский (15; 0; 0), Евгений Лесников (23; 2; 2), Михаил Разумовский (23; 4; 0), Евгений Суковин (22; 10; 16), Сергей Уваров (21; 5; 4), Василий Харченко (11; 3; 0), Сергей Чернецкий (10; 17; 0). В команде также выступали Сергей Артёменко (4; 3; 1), Ринат Габдульманов (1; 0; 0), Евгений Демьянов (7; 0; 0), Евгений Ларионов (10; 0; 0) и Марат Юмангулов (10; 2; 0). 1 мяч в свои ворота забил Вячеслав Мамочкин «СКА-Свердловск» (Екатеринбург).

 17. «Маяк» (Краснотурьинск) (20 игроков): Илья Куйвашёв (14; −41; 0), Кирилл Хвалько (14; −46; 1) — Антон Дерябин (21; 0; 0), Денис Иванушкин (22; 3; 5), Евгений Иванушкин (26; 48; 8), Максим Легаев (26; 23; 10), Сергей Махнач (20; 3; 3), Виктор Нуждин (24; 3; 11), Константин Пепеляев (23; 1; 3), Сергей Почкунов (14; 1; 3), Владислав Самородов (25; 0; 0), Игорь Смуров (26; 0; 4), Юрий Германович Соколов (26; 5; 10), Владимир Третьяков (26; 0; 2), Олег Чикайда (24; 4; 0), Дмитрий Чулочников (20; 0; 3). В команде также выступали Алексей Александрович Белов (1; 0; 0), Евгений Игошин (11; 0; 1), Вячеслав Маркин (11; 1; 1) и вратарь Валерий Загребельный (2; −8; 0).

 18. СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита) (23 игрока): Станислав Лушников (15; 65; 0), Владислав Нужный (15; 71; 1) — Михаил Ананьев (23; 1; 5), Александр Воронковский (21; 2; 3), Владислав Дегальцев (24; 0; 1), Владимир Еремеев (20; 7; 0), Дмитрий Колесников (20; 0; 0), Николай Коновалов (23; 0; 1), Алексей Кузьмин (25; 4; 16), Андрей Петров (26; 5; 6), Вадим Поркулевич (23; 0; 1), Сергей Поркулевич (24; 5; 3), Павел Рязанцев (26; 22; 9), Александр Сергеев (25; 11; 0), Денис Турков (25; 4; 4), Евгений Хомяков (19; 2; 0), Дмитрий Чехутин (24; 3; 0), Дмитрий Чуркин (22; 4; 0), Евгений Шалкин (12; 2; 0). В команде также выступали Алексей Гужавин (1; 0; 0), Виталий Карымов (10; 0; 0), Александр Сидоров (8; 0; 0) и Евгений Трунёв (5; 0; 0).

 19. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (25 игроков): Дмитрий Атапин (17; ?; 1), Сергей Наумов (16; ?; 0) — Олег Агеев (25; 33; 4), Алексей Бабушкин (18; 3; 7), Игорь Вангонин (18; 1; 2), Вячеслав Варновский (26; 2; 10), Юрий Волков (26; 5; 5), Сергей Горчаков (12; 1; 0), Игорь Казарин (25; 16; 6), Александр Ким (22; 8; 10), Алексей Китьков (20; 0; 2), Дмитрий Коропоткин (25; 4; 1), Сергей Кузнецов (14; 0; 0), Роман Макаренко (26; 0; 1), Евгений Свиридов (24; 4; 3), Анатолий Старых (16; 3; 2), Александр Шершнёв (24; 0; 1)), Павел Якушев (26; 5; 3). В команде также выступали Александр Касаткин (1; 0; 0)), Сергей Кикин (1; 0; 1), Евгений Кузнецов (1; 0; 0), Алексей Мартыненко (5; 0; 0), Борис Целищев (8; 0; 0), Михаил Юрьев (4; 1; 1) и вратарь Сергей Осипов (2; ?; 0).

 20. «Локомотив» (Оренбург) (21 игрок): Алексей Лукин (25; 106; 0) — Леонид Бедарев (18; 13; 3), Игорь Бойцов (24; 6; 1), Алексей Зуев (25; 3; 1), Станислав Иванов (24; 1; 11), Алексей Кирюшин (19; 1; 0), Олег Кукушкин (25; 3; 0), Валерий Люлюмов (17; 4; 1), Рим Нурутдинов (23; 12; 3), Александр Савельев (20; 2; 0), Александр Силаев (20; 3; 1), Олег Скачков (25; 0; 0), Владимир Стеклов (19; 1; 0), Михаил Тушин (18; 0; 0), Игорь Чиликин (25; 0; 9), Александр Шавалдин (18; 3; 4), Николай Шавалдин (16; 0; 0), Шамиль Шагеев (23; 6; 1). В команде также выступали Сергей Заворин (2; 0; 0), Максим Смолянинов (13; 0; 0) и вратарь Станислав Пятаев (1; 4; 0).

 21. «Север» (Северодвинск) (19 игроков): Михаил Лебедев (25; ?; 3) — Василий Глебов (23; 1; 6), Алексей Захаров (26; 1; 7), Пётр Захаров (26; 0; 1), Илья Калинин (26; 0; 0), Александр Клыпин (26; 1; 2), Станислав Клюшанов (17; 2; 0), Антон Левченко (19; 7; 5), Георгий Лисин (24; 0; 0), Евгений Машин (26; 1; 2), Сергей Росляков (26; 6; 2), Олег Сауков (26; 3; 7), Дмитрий Сухондяевский (26; 24; 3), Дмитрий Шеховцов (24; 5; 5), Евгений Шихирин (26; 3; 6). В команде также выступали Вячеслав Агеев (1; 0; 0), Роман Левченко (1; 0; 0), Алексей Шишкин (10; 1; 0) и вратарь Денис Беляев (4; ?; 0).

 22. «Динамо» (Москва) (18 игроков): Андрей Горяйнов (19; −108; 0), Александр Степанов (11; −69; 0) — Александр Берёзин (26; 8; 2), Андрей Дзевялтовский (26; 2; 3), Анатолий Еленский (22; 8; 4), Дмитрий Косяков (26; 3; 3), Максим Кузнецов (26; 1; 5), Александр Опарин (24; 1; 6), Алексей Панин (16; 15; 1), Андрей Плавунов (26; 3; 4), Сергей Сафонкин (22; 1; 0), Сергей Селиверстов (26; 2; 2), Роман Спиридонов (26; 3; 1), Максим Фасхутдинов (14; 0; 0), Ренат Халиуллин (26; 0; 0), Гордей Шмик (26; 0; 0). В команде также выступали Алексей Котельников (7; 0; 1) и Борис Парыгин (2; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Александр Воронковский СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (для вратарей-статистика пропущенных мячей отсутствует) мячей, а третья- количество голевых передач.

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов, «Енисей» (Красноярск) — 55 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Ссылки 

2001
2001 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2001 году
2000 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2000 году